Hilley ist der Familienname folgender Personen:
 Donna Hilley († 2012), US-amerikanische Managerin
 Hugh Hilley (1899–1987), schottischer Fußballspieler